Камалдинов — фамилия.

Известные носители:
 Камалдинов, Акылбек Абсатович (род. 1961) — посол Казахстана в Японии (2007—2016), в Канаде и Республике Куба (с 2018).
 Камалдинов, Фарах Гимдеевич (1914—1989) — старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).